Die Divizia A 1989/90 war die 52. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 23. August 1989 und endete am 7. Juni 1990. Von Mitte Dezember bis Ende Februar ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde Dinamo Bukarest.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Teams stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied in dieser Spielzeit der direkte Vergleich.

Verlauf 
Nach dem Sturz der kommunistischen Regierung Rumäniens um den Jahreswechsel 1989/90 wurde der FC Olt Scornicești aus der Geburtsstadt von Nicolae Ceaușescu und AS Victoria Bukarest als Fußballverein der Bukarester Polizei wegen Regelverstößen in den vergangenen Jahren ausgeschlossen. Alle Spiele der Rückrunde wurden mit 0:3 als verloren gewertet.

Am 9. September 1989 verlor Steaua Bukarest mit dem 0:3 gegen Dinamo Bukarest erstmals seit dem 18. Juni 1986 (4:5 bei Universitatea Craiova) wieder ein Spiel in der Divizia A und beendete damit eine Serie von 104 ungeschlagenen Spielen in Folge. Die Serie von 63 ungeschlagenen Auswärtsspielen endete erst am 18. April 1990 gegen Universitatea Craiova.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – Dinamo Bukarest – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1990/91
 3. – Universitatea Craiova – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1990/91
 4. – Petrolul Ploiești – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1990/91
 5. – Politehnica Timișoara – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1990/91
 Dinamo Bukarest – Pokalsieger; dadurch nahm der Pokalfinalist Steaua Bukarest am Europapokal der Pokalsieger 1990/91 teil

Absteiger in die Divizia B 
Flacăra Moreni. AS Victoria Bukarest und FC Olt Scornicești wurden ausgeschlossen.

Aufsteiger in die Divizia A 
FCM Progresul Brăila, Rapid Bukarest, Gloria Bistrița

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1989/90 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1989/90 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1989/90
Liga-1-Saison